FPE steht für:
 Federação Portuguesa de Esgrima, portugiesischer Fecht-Dachverband
 Fonction publique de l'État, französischer Öffentlicher Dienst auf der Ebene des Staates

fpe steht für:
 Fernando-Po-Kreolische Sprache (ISO-639-3-Code), Pidginsprache in Äquatorialguinea

Abkürzung